Scarlet Records — итальянский инди-лейбл. Больше всего знаменит по двум сайд-проектам лидера группы Soilwork Бьорна «Скорость» Стрида.

Подписанные исполнители 
 Allheluja
 Arthemis
 Barcode
 Bloodshot
 Bokor
 Daemonia
 Dark Moor
 Demia
 DGM
 Empyrios
 Ethersens
 Evildoer
 Extrema
 Frequency
 Georgian Skull
 Idols Are Dead
 Kayser
 Labyrinth
 Malfeitor
 Mastercastle
 Metatrone
 Michele Luppi
 Necrodeath
 Node
 Oceans Of Sadness
 Olympos Mons
 Operatika
 Phaze I
 Revolution Renaissance
 Scamp
 Schizo
 Shaaman
 Skyclad
 Slowmotion Apocalypse
 Spice And The RJ Band
 Straight To Your Face
 Tears Of Magdalena
 Terror 2000
 Thy Majestie
 Timo Tolkki
 Vicious
 Vision Divine

Бывшие исполнители 
 Aborym
 Agent Steel
 Blinded Colony
 Cadaveria
 Disarmonia Mundi
 Dragonhammer
 Hatesphere
 Invocator
 Neglected Fields
 Manticora
 Requiem
 Skylark
 SmaXone
 Subzero
 Tyrant Eyes

См. также

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Официальная страница на MySpace 

Лейблы звукозаписи Италии
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1997 году
Хеви-метал-лейблы
Дэт-метал-лейблы